Die Miami Open 2019 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 31. März 2019 im Hard Rock Stadium in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2019 war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Miami Gardens das Damenturnier statt. Traditionell folgte das Turnier auf das Masters-Turnier in Indian Wells.

Titelverteidiger im Einzel war John Isner. Im Doppel setzten sich Bob Bryan und Mike Bryan im Vorjahr durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. März 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Miami Gardens
Hard Rock Stadium